Promotie (afgeleid van het Latijnse werkwoord promovere) betekent oorspronkelijk naar voren bewegen of bevorderen en kan verwijzen naar:

Loopbaan
 wetenschappelijke promotie
 promotie (baan), het verkrijgen van een belangrijkere en/of beter betaalde baan bij dezelfde werkgever
Handel
 promotie (marketing)
 reclame
(Denk)sport
 promotie en degradatie, respectievelijk stijgen naar een hogere afdeling en dalen of zakken naar een lagere divisie (vaak als voetbalterm gebezigd)
 promotie (schaken)
 Promotie (Shogi)
Overig
 Promotie (hoorspel), Nederlandse bewerking van een Duits hoorspel, uitgezonden in 1973